Joachim genannt Thalbach ist der bürgerliche Familienname folgender Personen:
 Anna Maria Joachim genannt Thalbach, bekannt als Anna Thalbach (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Katharina Joachim genannt Thalbach, bekannt als Katharina Thalbach (* 1954), deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin
 Nellie Joachim genannt Thalbach, bekannt als Nellie Thalbach (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Sabine Joachim genannt Thalbach, bekannt als Sabine Thalbach (1932–1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Joachim
 Thalbach